Oranjestad Aruba fővárosa
 Oranjestad Sint Eustatius fővárosa